Saemann ist 

 der Name einer seit 1885 bestehenden Monatszeitung für Mitglieder der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, siehe saemann

Saemann ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Saemann (* 1962), US-amerikanische Performance- und Konzeptkünstlerin
Carl Heinrich Saemann (1790–1860), deutscher Musiker
 Dennis Saemann (* 1982), deutscher Synchronsprecher
 Nils Saemann (* 1959), deutscher Politiker (SPD) und Polizeibeamter

Siehe auch:
 Sämann